Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia – film science-fiction z 1951
 Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia – film science-fiction z 2008, remake filmu z 1951